Greinhof heißen:

 Greinhof (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Greinhof (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Greinhof (Gemeinde Oberlienz), Ortsteil von Oberlienz, Osttirol